Velika nagrada Nemčije 1970 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1970. Odvijala se je 2. avgusta 1970.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 50
| 1:42:00,3
| 2
| 9
|-
! 2
| 10
|  Jacky Ickx
| Ferrari
| 50
| + 0,7 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 4
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 50
| + 1:21,8
| 16
| 4
|-
! 4
| 17
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus-Ford
| 50
| + 1:55,1
| 13
| 3
|-
! 5
| 21
|  Rolf Stommelen
| Brabham-Ford
| 49
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 14
|  Henri Pescarolo
| Matra
| 49
| +1 krog
| 5
| 1
|-
! 7
| 23
|  François Cevert
| March-Ford
| 49
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 12
|  Jo Siffert
| March-Ford
| 47
| Vžig
| 4
|  
|-
! 9
| 7
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 46
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 37
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 5
|  Chris Amon
| March-Ford
| 34
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 15
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 30
| Motor
| 3
|  
|-
! Ods
| 16
|  John Miles
| Lotus-Ford
| 24
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jackie Stewart
| March-Ford
| 20
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mario Andretti
| March-Ford
| 15
| Menjalnik
| 9
|  
|-
! Ods
| 22
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 11
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 6
|  Pedro Rodriguez
| BRM
| 7
| Vžig
| 8
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jackie Oliver
| BRM
| 5
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 4
| Puščanje olja
| 12
|  
|-
! Ods
| 8
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra
| 4
| Vzmetenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 24
|  Peter Gethin
| McLaren-Ford
| 3
| Pedal za plin
| 17
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Brian Redman
| De Tomaso-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Andrea de Adamich
| McLaren-Alfa Romeo
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 27
|  Silvio Moser
| Bellasi-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Hubert Hahne
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Jacky Ickx - 2:00.5

Formula 1 sezona 1970
1970